Township Lake ist der Name folgender Seen:

 Township Lake (Manitoba), in Manitoba, Kanada
 Township Lake (Ontario), in Ontario, Kanada
 Township Lake (Vereinigte Staaten), in North Dakota, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Lake Township